Henri Maresquelle (né en 1866), espérantiste français
 Henri Jean Maresquelle (1898-1977), botaniste français

Voir aussi 
 Maresquel